ONE Pro Cycling (UCI code:ONE) er et britisk professionelt Kontinental cykelhold. Holdet blev etableret i 2015, og året efter, i 2016, blev det et professionelt kontinentalhold.

Sæsoner

2017

2016

Referencer 

Etableret i 2015
Cykelhold fra Storbritannien